Il Flea Market Cup Busan Challenger Tennis 2005 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2005. Il torneo si è giocato a Pusan in Corea del Sud dal 31 ottobre al 6 novembre 2005 su campi in cemento.

Vincitori

Singolare

 Björn Phau ha battuto in finale  Simon Greul 6-1, 6-2

Doppio

 Ashley Fisher /  Tripp Phillips hanno battuto in finale  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana 7-5, 6-3

Collegamenti esterni